Ранчо де лос Санчез има више значења:

 Ранчо де лос Санчез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо де лос Санчез (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику